

События

Европа 
 Население Европы оценочно составило около 22,6 млн человек
 Население Константинополя достигло 400 000 человек
 Гуго Великий и Людовик IV встретились на конференции близ Марны, где договорились о прекращении междоусобицы и урегулировании спорных вопросов о «нормандском наследстве»
 Королём Дании стал Харальд I Синезубый (неточно)
 Около 950 (940) — ок. 985 — Король Дании Гарольд Синезубый (ум. ок. 985), сын Горма Старого (ум. ок.940). Войны с пруссами и поморскими славянами. Начало распространения христианства в Дании.
 В языческую Венгрию прибыла духовная миссия из Византии
 Соправителями королевства Гвинед стали Иаго ап Идвал и Иейав ап Идвал
 Раймонд III Понс потерял графство Овернь
 Сын Оттона Великого Людольф стал герцогом Швабии и основателем династии Людольфингов
 950—961 — Король Италии, император Беренгарий II (ум.966), внук Беренгария I, маркграф Иврейский.
 Первое письменное упоминание Штутгарта и чешского города Сланы
 После разорения норманнами восстановлен город Труа
 Чешский князь Болеслав I Грозный признал сюзеренитет Оттона Великого
 Арабами в Андалузии построена первая в Европе бумажная фабрика
 От королевства Леон отделилось королевство Кастилия. Граф Фернан Гонсалес создаёт основы независимости Кастилии.
 В Константинополь перенесены мощи святителя Григория Богослова
 Построен замок Коньяк
 Графы Пуатье стали герцогами Аквитании
 Ок. 950—959, 963—985 — паракимомен Византии Василий Ноф, незаконный сын Романа Лакапина.

Азия 
 Победа греков в Каппадокии.
 Разгром эмира Хамданида при Хадасе.
 В Ширазе построен водовод — канал Аех Рокни
 В город Хаджурахо перенесли свою столицу правители династии Чандела
 Семьдесят шестым Иерусалимским патриархом стал Агафон
 туркмены приняли ислам
 Город Бурса взят и разрушен арабами
 Мцхетско-Иверская архиепископия получила статус патриархата
 Врач Ханания ибн Ицхак написал первый учебник по офтальмологии
 В Бухаре завершено возведение мавзолея Исмаила Самани
 Полководец Го Вэй объединил под своей властью север Китая
 Карматы после уплаты выкупа вернули в Мекку Чёрный камень Каабы
 Вьетнамцам под предводительством Нго Вуонг Квена удаётся освободиться из-под власти китайских наместников. Образование королевства Ко-Вьет (Цюй-Юэ).
 950—965 — Король Вьетнама Сыонг Ван (Нам Тан).
 Полинезийцы достигли Новой Зеландии

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 950 году
 Абу-л-Хасан ибн Юнис, один из известнейших арабских астрономов
 исландский конунг Эрик Рыжий

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 950 году
 Смерть Хивел Дда (Доброго), короля Гвинедда, признавшего себя вассалом Ательстана.
 философ Аль-Фараби
 король Италии Лотарь II
 король Дехейбарта Хивел ап Каделл
 египетско-еврейский философ Исаак Израэли
 в заточении умер ослеплённый бывший халиф Мухаммед аль-Кахир

См. также